USW est un  sigle qui peut désigner : 

 Ultra-shortwave (Onde ultra courte), voir: Très haute fréquence
 United Steelworkers (Métallurgistes unis), syndicat nord-américain
 University of South Wales (Université du Pays de Galles du Sud), une université britannique 
 Unrestricted submarine warfare, Guerre sous-marine à outrance 
 Union of Soviet Writers, Union des écrivains soviétiques 
 Abréviation allemande pour "und so weiter", signifiant et cetera 

Code